Miasta w USA:
 Lozano – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w  hrabstwie Cameron

Osoby o nazwisku Lozano:
 Alberto Lozano Platonoff − polski geolog i wykładowca pochodzenia meksykańskiego
 Adolfo Lozano Sidro − hiszpański malarz i ilustrator
 Allisson Lozano − meksykańska aktorka i piosenkarka
 Anthony Lozano − honduraski piłkarz
 César Lozano − meksykański piłkarz
 Demetrio Lozano − hiszpański piłkarz ręczny
 Francisco-Javier Lozano − katolicki biskup i dyplomata
 Francisco Ruiz Lozano − peruwiański wojskowy, matematyk i astronom
 Hirving Lozano − meksykański piłkarz
 Javier Lozano − meksykański piłkarz
 Javier Lozano Barragán − katolicki biskup, urzędnik watykański i kardynał
 Jaime Lozano − meksykański piłkarz
 Jesús Olmo Lozano − hiszpański piłkarz
 John Harold Lozano − kolumbijski piłkarz
 Jorge Lozano − meksykański tenisista
 Jose Guadalupe Padilla Lozano − katolicki biskup
 Julio Lozano Díaz − honduraski przedsiębiorca i polityk, prezydent Hondurasu
 Manuel Lozano Garrido − błogosławiony Kościoła katolickiego
 Raúl Lozano − argentyński siatkarz i trener siatkarski
 Rafael Lozano − hiszpański bokser, olimpijczyk
 Sergio Lozano Martínez − hiszpański futsalista
 Wiktor (Wiktorian) Calvo Lozano − błogosławiony Kościoła katolickiego